Municipio de Norwalk puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Norwalk (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Norwalk (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.